Портрет актрисы Антонии Сарате — название нескольких картин из разных музеев мира.

 Портрет актрисы Антонии Сарате (картина Гойи, Дублин) — картина испанского художника Франсиско Гойи из собрания Национальной галереи Ирландии в Дублине.
 Портрет актрисы Антонии Сарате (картина Гойи, Эрмитаж) — картина испанского художника Франсиско Гойи из собрания Государственного Эрмитажа.